Национална партия може да се отнася за:
 Национална партия (Бангладеш)
 Британска национална партия
 Вануатска национална партия
 Новозеландска национална партия
 Национална партия (Уругвай)
 Национална партия на Хондурас
 Национална партия (Република Южна Африка)
 Национална партия (Турция)

Вижте също 
 Обединена национална партия (Шри Ланка)